Badmintonclub Zottegem of BC Zottegem is een badmintonvereniging uit het Belgische Zottegem.

De club werd opgericht in 1986. BC Zottegem telt een honderdtal leden en beschikt over een jeugd- en volwassenenafdeling. De trainingen van de club vinden plaats in de grote sportzaal van de Bevegemse Vijvers.

Externe link 
Website Badmintonclub Zottegem

Sport in Zottegem
Badminton in België
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen